Bzowo ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Bzowo (Lubasz) (deutscher Name: Sagen, Kreis Scharnikau (Wartheland))
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Bzowo (Warlubie) (Hollendorf, 1938–1945 Groß Sibsau, Kreis Schwetz/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Bzowo (Kobylnica) (Besow, Kreis Schlawe/Pommern)